Laguna Grande puede referirse a:
Localidad
 Laguna Grande (Atacama), localidad en Atacama, Chile
Masas de agua
Laguna Grande (Chubut), laguna en la provincia de Chubut, en Argentina.
Laguna Grande (Bolivia), laguna en el departamento de Tarija, en Bolivia.
Laguna Grande (Cuenca del río Huasco), en la Región de Atacama, Chile.
Laguna Grande (San Pedro de la Paz), laguna en la VIII Región del Biobío, en Chile.
Laguna Grande (Baeza), laguna en la provincia de Jaén, en España.
Laguna Grande de Gredos, laguna de origen glaciar en la sierra de Gredos, en España.
Laguna Grande (Perú), albufera o laguna costera en el departamento de Ica, en el Perú.
Laguna Grande (Bercianos del Real Camino), humedal en la provincia de León, en España.